Turniej gry pojedynczej mężczyzn w tenisie ziemnym na XXVII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Sydney odbył się pomiędzy 19–28 września na kortach NSW Tennis Centre, na nawierzchni twardej.

Medaliści

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Uwagi 

Tenis ziemny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000
Tenis mężczyzn